Wandschneider steht für:

 einen mittelalterlichen Beruf, siehe Gewandschneider

Wandschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Wandschneider (* 1938), deutscher Philosoph
 Erich Wandschneider (1899–1956), deutscher Jurist
 Gerhard Wandschneider (1906–1981), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat
 Hajo Wandschneider (1925–2017), deutscher Strafverteidiger
 Jonas Wandschneider (* 1991), dänischer Schauspieler
 Kai Wandschneider (* 1959), deutscher Handballtrainer
 Thomas Wandschneider (* 1963), deutscher Badmintonspieler
 Ulrike Lehmann-Wandschneider (* 1980), deutsche Juristin und Richterin
 Wilhelm Wandschneider (1866–1942), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Bildhauermuseum Prof. Wandschneider